Šmaver je ime več naselij v Sloveniji:

 Šmaver, občina Nova Gorica
 Šmaver, občina Trebnje